Деалу има више значења:

 Деалу (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Деалу (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Деалу (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Деалу (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Деалу (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији